Нгени (Ngeny) — кенийская фамилия.
 Нгени, Джозеф — кенийский марафонец.
 Нгени, Ной — кенийский бегун на длинные дистанции.